Манеж ():

 Специально оборудованная огороженная площадка
 Конный манеж — огороженное место для конных соревнований, верховой езды, объездки лошадей, или здание для той же цели.
 Воинский манеж — крытое помещение для военных упражнений в холодную и ненастную погоду; ранее подобные сооружения именовались экзерциргаузами.
 Фехтовальный манеж — площадка или помещения для занятий фехтованием.
 Спортивный манеж (легкоатлетический манеж, футбольный манеж) — закрытый стадион (манеж) для занятий спортом, в том числе — лёгкой атлетикой. См. также Спортивный зал.
 Футбольный манеж (Минск), Урал (футбольный манеж)
 Детский манеж — небольшая, как правило передвижная, загородка для ограничения передвижения ребенка.
 Цирковой манеж — арена цирка.

 Историческое здание
 Манеж — здание в Великом Новгороде; ныне — Спортивный комплекс «Манеж».
 Манеж — выставочно-научное здание в Казани (Россия).
 Манеж — здание в Москве (Россия), на Моховой улице; с 1957 года постоянно используется для выставок, экспозиций и других публичных мероприятий.
 Манеж — здание в Нижнем Новгороде (Россия) с церковью в честь Николая Чудотворца; с 1928 по 1968 год — трамвайное депо, затем — склад и гараж. В настоящее время полностью восстановлен и функционирует как выставочное пространство и православный храм.
 Конногвардейский манеж — здание в Санкт-Петербурге (Россия); ныне — Центральный выставочный зал «Манеж».
 Михайловский манеж — здание в Санкт-Петербурге (Россия), ныне выставочный зал.
 Манеж Первого Кадетского Корпуса — здание в Санкт-Петербурге (Россия).
 Манеж Конюшенного ведомства — выставочный зал в Санкт-Петербурге (Россия).
 Манеж на Картье-сквер (Drill Hall at Cartier Square) — здание в Оттаве (Канада) для тренировки солдат.
 Новый Манеж — здание в Москве (Россия) в Георгиевском переулке, бывшая электростанция; в настоящий момент функционирует как выставочное пространство.

 Населённый пункт
 Манеж — микрорайон в Октябрьском округе города Липецка.
 Манеж — деревня в Шаховском районе Московской области.

См. также

Примечания